Натуральне число 1310
 1310 рік до нашої ери
 1310 рік нашої ери